Santa Macairo Orkestar était un groupe de musique folk alternatif, mélangeant les influences tziganes, yiddish, ska…

Santa Macairo Orkestar (SMO), groupe ethno-alternatif de l’Ouest de la France, se compose de frères d’âme et de musique : les frères Godillo. Naviguant librement en quête de son propre folklore, SMO revisite à sa façon les cultures musicales venues d’ailleurs.

Biographie 

Bâti sur les cendres encore chaudes des groupes Namas Pamos et Ramsès, Santa Macairo Orkestar (SMO) voit le jour en 2002 à Saint-Macaire-en-Mauges. C’est avant tout la fascination des folklores d’Europe de l’Est, klezmers et tsiganes qui a su réunir ces six musiciens.

Depuis 2004, SMO a sorti 4 albums : In Koncerti (CD Live),  Novo Bal en 2006 (CD + DVD), Paparazaï en 2008 (CD album + CD remixes) et enfin, en  : Magnetiko, album studio, disponible en vente directe auprès du public. C’est à cette occasion que Pedro, bassiste, rejoint la famille Godillo, et est désormais prêt pour l’aventure SMO. 

L'aventure SMO a pris fin le   après 11 ans passés a sillonner les routes du monde entier.

Discographie 
 2004 : In koncerti
 2006 : Novo Bal (DVD inclus) (PIAS)
 2008 : Paparazaï (PIAS)
 2011 : Magnetiko (auto-distribution)

Liens externes 
 

Groupe musical des Pays de la Loire